



Села 
 Новий Двір — , Малоритський район, Чернянська сільська рада
 Новий Двір — , Пінський район, Кіровська сільська рада
 Новий Двір — , Браславський район, Межанська сільська рада
 Новий Двір — , Верхньодвінський район, Борковицька сільська рада
 Новий Двір — , Міорський район, Пов'ятська сільська рада
 Новий Двір — , Поставський район, Яревська сільська рада
 Новий Двір — , Свіслоцький район, Новодвірська сільська рада
 Новий Двір — , Щучинський район, Новодвірська сільська рада
 Новий Двір — , Воложинський район, Заліська сільська рада
 Новий Двір — , Мінський район, Новодвірська сільська рада
 Новий Двір — , Мінський район, Рогівська сільська рада
 Новий Двір — , Мінський район, Щомислицька сільська рада
 Новий Двір — , Слуцький район, Кіровська сільська рада



Село 
 Новий Двір —  Смоленська область, Дорогобузький район, Полібінське сільське поселення



Село 
 Новий Двір — Волинська область, Турійський район, Новодвірська сільська рада

Див. також 
 Новий-Двір-Мазовецький
 Новий Двур